Skädda kan syfta på:

 Sandskädda – en fisk i ordningen plattfiskar
 Skrubbskädda – en fisk i ordningen plattfiskar, Ölands landskapsfisk
 Roderskädda – ett roderok för mindre fartyg eller en förlängning av kölen som rodrets nedre infästning vilar i på
 Loggskädda – en del av instrumentet för att mäta knop (enhet)